Пресман Лев Маркович (1908–1994) — український актор і театральний режисер, соліст і режисер Київської оперети (1936–1985).
 Пресман Олександр Залманович (*14.10.1964) — білоруський і голландський шашковий діяч, спортсмен, шашковий композитор.
 Пресман Олександр Семенович (*1961) — український політик.